Wyniki Grand Prix Polski 2000, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2000.

Były to siódme zawody o Wielką Nagrodę Polski, a piąte we Wrocławiu. Były to zarazem ostatnie zawody GP Polski w tym mieście (od 2004 we Wrocławiu odbywa się GP Europy).

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Piotr Protasiewicz i Sebastian Ułamek). W nawiasach podano numery stałe.

 (6) Jason Crump (Australia)
 (16) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (21) Todd Wiltshire (Australia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (3) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (2) Tomasz Gollob (Polska)
 (8) Ryan Sullivan (Australia)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (12) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (13) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (11) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (18) Antonín Kasper (Czechy)
 (4) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (7) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (9) Stefan Dannö (Szwecja)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (14) Brian Karger (Dania)
 (22) Rafał Dobrucki (Polska)
 (19) Peter Karlsson (Szwecja)
 (20) Brian Andersen (Dania)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (23) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (24) Sebastian Ułamek (Polska)

Wyniki

Opis 
Zawody o Wielką nagrodę Polski wygrał mistrz świata Tony Rickardsson i objął ex aequo z Markiem Loramem (który zajął w zawodach 5 pozycję) prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Kolejne miejsca na podium zajęli Billy Hamill i Chris Louis.

Zawody o GP Polski spowodowały sporo zmian w dotychczasowej klasyfikacji. Po słabym starcie Todd Wiltshire spadł z 2. aż na 7. pozycję. Na potknięciu Australijczyka skorzystali m.in. Tony Rickardsson i Billy Hamill, a także Tomasz Gollob, który po defekcie w półfinale zajął 6. miejsce i awansował na 4 lokatę w klasyfikacji generalnej.

Z pozostałych Polaków tylko Sebastian Ułamek awansował do Turnieju Głównego, zajmując 14 lokatę. Rafał Dobrucki był 20, a Piotr Protasiewicz 22.

Klasyfikacja przejściowa 

Polska
2000
2000 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu